Маргарета од Анжуа и Мена (1273 - 31. децембар 1299) је била грофица Анжуа и Мена. Био је кћерка Карла II Напуљског и Марије Угарске. Удата је 1290. за Шарла Валоу.

Породично стабло 

Умрли 1299.
Династија Капета